Азиатский клубный чемпионат сезона 2001/2002 — 21-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Второй раз подряд победителем турнира стал южнокорейский «Сувон Самсунг Блюуингз», в финальном матче переигравший соотечественников из «Анян LG Читас». Второй раз в истории турнира в финале играли команды из одной страны.
Это был последний розыгрыш турнира под названием Кубок чемпионов. С сезона 2002/03 формат соревнования изменился и турнир получил название Лиги чемпионов АФК.

Результаты

Первый раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Второй раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Четвертьфинальный раунд

Западная Азия

Восточная Азия

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

2001/02
Футбол в Азии в 2001 году
Футбол в Азии в 2002 году